Kalendarium historii Estonii – uporządkowany chronologicznie, począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności, wykaz dat i wydarzeń z historii Estonii.

Czasy najdawniejsze 
 III–II tys. p.n.e. – na obszarze dzisiejszej Estonii pojawiły się plemiona ugrofińskie
 od I w. p.n.e. – napływ Estów
 XII w. – niemieccy misjonarze rozpoczęli próby opanowania Estonii
 XIII w. – kawalerowie mieczowi (będący niemieckim zakonem) rozpoczęli rządy na terenach dzisiejszej Estonii
 1208–1227 – zakon kawalerów mieczowych przeprowadził wojnę przeciwko Estom
 XIII w. – Niemcy utworzyli na terenie Łotwy i Estonii Inflanty

Inflanty 
 1236–1346 – rządy Danii na terenach północnej części Estonii
 1346 – Dania sprzedała północną część Estonii Krzyżakom (okręgi Harjumaa i Virumaa)
 1410 – Krzyżacy utracili pozycję hegemona w Inflantach na rzecz Polski i Litwy
 1558 – wybuch wojny inflanckiej
 1561 – Krzyżacy utracili Inflanty
 1582 – koniec wojny inflanckiej – Inflanty zostały podzielone pomiędzy Polskę, Litwę, Szwecję i Danię

Czasy nowożytne 
 1629 – Szwedzi zdobyli Inflanty polskie
 1645 – Szwedzi zjednoczyli całą Estonię pod swym panowaniem
 XVII w. – narodziny świadomości narodowej Estończyków
 1700–1721 – wojna północna
 1710 – wojska rosyjskie zajęły Estonię
 1721 – Estonia przeszła pod rosyjskie panowanie

Rządy rosyjskie 
 25 maja 1816 – car Aleksander I zniósł w Estonii poddaństwo chłopów
 1816 – wprowadzono obowiązkowe szkolnictwo
 lata 30. XIX w. – w Estonii zaczęły rozwijać się nowoczesne rolnictwo i przemysł
 1863 – estońscy chłopi uzyskali zgodę na samodzielne przemieszczanie się
 lata 80. XIX w. – początek stawiania oporu wobec rusyfikacji Estończyków
 1917 – rosyjski Rząd Tymczasowy zastosował w stosunku do Estonii ustawodawstwo demokratyczne
 24 lutego 1918 – Estonia ogłosiła niepodległość

Okres międzywojenny 
 1919–1920 – wojna pomiędzy RFSRR a Estonią
 1920 – Estonia zawarła pokój z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką
 1927 – wybuchł kryzys polityczny, źródłem napięć stała się polityczna przewaga sejmu, przeciw czemu wystąpiła grupa kierowana przez Konstantina Pätsa i Johana Laidonera
 1934 – Konstantin Päts wprowadził autorytarne rządy

Okres okupacji radzieckiej 
 1940 – Związek Radziecki anektował Estonię (wraz z Litwą i Łotwą, zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow)
 7 lipca 1941 – Estonia znalazła się pod niemiecką okupacją
 20 września 1944 – Estonia ogłosiła przywrócenie suwerenności
 22 września 1944 – Rosjanie zajęli Tallinn
 1949 – przeprowadzono kolektywizację i deportację Estończyków w głąb Rosji
 lata 60. XX w. – część Estończyków wywieziona w 1949 wróciła do Estonii
 1980 – grupa estońskich intelektualistów podpisała tzw. „List 40” będący protestem przeciwko zmasowanej rusyfikacji
 marzec 1991 – przeprowadzono referendum niepodległościowe, w którym 78% mieszkańców zagłosowało za niepodległością
 20 sierpnia 1991 – Estonia proklamowała odnowioną Republikę Estońską

Czasy najnowsze 
 1991 – Estonia została członkiem ONZ
 1991 – wprowadzono nowe zasady przyznawania emerytur i zasiłków oraz zasiłki dla bezrobotnych
 1992 – jako pierwsze państwo powstałe w wyniku rozpadu ZSRR Estonia opuściła strefę rublową
 1994 – wojska rosyjskie opuściły Estonię
 1998 – Estonia zliberalizowała ustawę o obywatelstwie
 lata 90. XX w. – Estonia przeprowadziła szereg reform wolnorynkowych, osiągając jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie
 29 marca 2004 – Estonia wstąpiła do NATO
 1 maja 2004 – Estonia wstąpiła do Unii Europejskiej
 1 stycznia 2011 – Estonia przyjęła walutę euro

Przypisy 

 
Estonia